Орло́вка — село в Будённовском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 

Поселение расположено на расстоянии 12 км к югу от г. Будённовска, до краевого центра г. Ставрополя — 230 км. В состав Орловского муниципального образования входят село Орловка — административный центр, пос. Виноградный, пос. Доброжеланный и пос. СМП-169. Всего в ведение муниципального образования передано 800 га пашни.

История 

История села Орловка началась с небольшого хутора, основанного в 1847 году на берегу реки Кума. Первыми поселенцами были выходцы из Орловской губернии, откуда и пошло название села. Следом пришли крестьяне Полтавской, Тульской, Воронежской, Черниговской, Курской, Рязанской и Харьковской губерний. Как рассказывают, поначалу поселенцы намеревались обосноваться в соседнем селе Прасковея, но не совсем дружелюбно встреченные местным населением, решили основать поселение в другом месте. Как повествует местное предание, будущие орловчане отошли от Прасковеи на расстояние, равное одному дневному переходу, где и заложили свой населённый пункт.

На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 12 марта 1965 года № 1322-р и решения Ставропольского крайисполкома от 1 марта 1965 года № 203 в селе Орловка было организовано государственное овцеводческое советское хозяйство (овцесовхоз) «Коммунист». В 1972 году совхоз перешёл в подчинение Ставропольского треста зерно-овцеводческих совхозов.

До 16 марта 2020 года село являлось административным центром сельского поселения Орловский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (85 %).

Инфраструктура 
 Центр культуры, досуга и спорта. Открыт 27 мая 1924 года как библиотека села Орловка
 Средняя общеобразовательная школа № 14. Открыта 5 октября 1926 года.
 Детский сад № 19 «Алёнка».
 врачебная амбулатория и 2 фельдшерско-акушерских пункта
 15 торговых точек, 3 парикмахерские, 3 пекарни, мастерская по ремонту бытовой техники, 2 закусочные, рабочая столовая.
 кладбище (в 130 м от Орловки, площадью 47 657 м²).

Экономика 
На территории муниципального образования расположены свыше 40 предприятий, организаций, учреждений. В формировании местного бюджета преобладают налоговые поступления СХП «Русь» (образовано 6 мая 1965 года как совхоз «Коммунист») и ЗАО «Доброжеланный» — это зерновые предприятия, ЗАО СХП «Виноградное», которое специализируется на выращивании и переработке винограда. Имеются также мукомольные предприятия: в ЗАО СХП «Русь», ООО «Латис» и ЧП «Саидов».

Русская православная церковь 
 Свято-Никольская церковь. В 1996 году указом президента были выделены средства на строительство храма.

Персоналии 
 Ермолкин, Иван Ефимович (1907, село Орловка — 1943) — советский военачальник, во время Великой Отечественной войны дивизия под его командованием участвовала в обороне Сталинграда

Памятники 
 Памятник истории «Могила 14 красногвардейцев, расстрелянных в 1918 году белогвардейцами». Установлен 1 мая 1949 года
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн. 1972 год.
 Памятник воинам-освободителям от фашистского ига, созданный в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Местные достопримечательности 
 Рядом с Орловкой расположен охраняемый ценный массив Орловского леса, реликт пойменных лесов Прикумья.
 Среди степи имеются посадки ложноакаций, что придаёт местной растительности сходство с африканской саванной.

Галерея

См. также 
 Прикумье

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Прикумье
Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)